Streitdorf ist der Name folgender Orte:

 Streitdorf, Ortsteil von Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Streitdorf (Gemeinde Niederhollabrunn), Ortschaft und Katastralgemeinde von Niederhollabrunn, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Streitdorf (Chemnitz), Wüstung auf dem Gebiet von Chemnitz, Sachsen
 deutscher Name von Hrachoviště (Býšť), Ortsteil von Býšť, Tschechien